Цой Пон Нам, другой вариант — Цой Пон-Нам () — бригадир колхоза «Правда» Верхне-Чирчикского района Ташкентской области, Узбекская ССР. Герой Социалистического Труда (1954).

Биография 
Родился в 1912 году (по другим сведениям — в 1902 году) в крестьянской семье в корейском селе Таудеми Сучанской волости. В 1930-х годах трудился в местном колхозе «Молния». В 1937 году депортирован на спецпоселение в Ташкентскую область Узбекской ССР. С 1938 года — рядовой колхозник в колхозе «Правда» Верхне-Чирчикского района. С 1950 года — бригадир полеводческой бригады в этом же колхозе.

В 1953 году полеводческая бригада под руководством Цой Пон Нама собрала в среднем с каждого гектара по 119,1 центнеров зеленцового стебля джута на участке площадью 44,2 гектаров. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 февраля 1954 года удостоен звания Героя Социалистического Труда за «получение высоких урожаев зеленцового стебля джута в 1953 году при выполнении колхозом обязательных поставок и контрактации по всем видам сельскохозяйственной продукции, натуроплаты за работу МТС» с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Скончался в 1958 году. Похоронен на кладбище бывшего колхоза «Правда» Верхне-Чирчикского района (сегодня — хозяйство «Гулистан» Юкарычирчикского района).

 Награды
 Герой Социалистического Труда
 Орден Ленина (1954)
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета Узбекской ССР (1964)

Примечания

Литература 
 Шин Д. В., Советские корейцы Герои Социалистического труда, Алматы: Service Press, 2019
 Ким П. Г., Корейцы Республики Узбекистан, Ташкент: Узбекистон. 1993
 Ким Б. И., Корейцы Узбекистана. Кто есть кто, Ташкент, 1999

Ссылки 
 Герман Ким, Герой Социалистического труда Цой Пон Нам, Видео-Энциклопедия корё сарам

Герои Социалистического Труда колхоза «Правда» Верхне-Чирчикского района